BBAG ist die Abkürzung für:
 Baden-Badener Auktionsgesellschaft, Auktionshaus für Vollblutpferde
 Berchtesgadener Bergbahn AG; siehe Jennerbahn
 Brau-Beteiligungs-Aktiengesellschaft, siehe Brau Union
 Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft e. V., eine gemeinnützige Bildungseinrichtung

Abkürzung